De FA Cup 1995–1996 was de 115de editie van de oudste voetbalbekercompetitie ter wereld, de Engelse FA Cup. Aan het toernooi deden 575 clubteams mee. De eerste ronde begon op zaterdag 11 november 1995. Het toernooi eindigde op zaterdag 11 mei 1996 met de finale in het (oude) Wembley Stadium in Londen, Engeland onder leiding van scheidsrechter Dermot Gallagher. De beker ging voor de derde keer op rij naar Manchester United, dat in de eindstrijd met 1–0 won van aartsrivaal Liverpool door een late treffer van Éric Cantona.

Schema

Finale

Zie ook
 Finale League Cup 1996
 Football League Cup 1995/96
 Engels voetbalkampioenschap 1995/96

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 1995/96